«Beyond the Invisible» — это песня, написанная в 1996 году проектом Enigma. Сингл стал первым релизом с альбома Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!.

Сингл уникален тем, что не содержит ремиксов вообще, но включает трек «Light of Your Smile», который не входит ни в один из альбомов.

Во всех версиях сингла, кроме американской, присутствует инструментальная версия альбомного трека «Almost Full Moon», которая плавно переходит в основной трек, в свою очередь переходящий в инструментальную неальбомную композицию «Light of Your Smile». В Америке, в отличие от всего остального мира, не появилась 5-трековая версия сингла, по той причине, что в этой стране он был бы классифицирован как альбом, потому что содержит более 4 треков.

Список композиций

CD (2 трека) 
 Beyond the Invisible [radio edit] (4:30)
 Almost Full Moon (3:40)

CD (3 трека) 
 Beyond the Invisible [short radio edit] (3:42)
 Beyond the Invisible [radio edit] (4:30)
 Beyond the Invisible [album version] (5:05)

CD (4 трека) 
 Beyond the Invisible [radio edit] (4:30)
 Almost Full Moon (3:42)
 Beyond the Invisible [album version] (5:05)
 Light of Your Smile [unreleased] (5:10)

CD (5 треков) 
 Beyond the Invisible [radio edit] (4:30)
 Almost Full Moon (3:42)
 Beyond the Invisible [album version] (5:05)
 Light of Your Smile [unreleased] (5:10)
 Beyond the Invisible [short radio edit] (3:42)

Песни Enigma
Синглы 1996 года
Песни по алфавиту
Песни 1996 года
Песни, написанные Михаэлем Крету